Německé jméno Waltersgrün nese více českých sídel:

 Valtéřov (Kraslice), ves, část města Kraslic v okrese Sokolov
 Valtířov (Nový Kramolín), zaniklé sídlo, součást obce Nový Kramolín v okrese Domažlice 
 Valtrov, samota v Horní Plané v okrese Český Krumlov

Německé názvy sídel v Česku